Страдч — село в Ивано-Франковской поселковой общине Яворовского района Львовской области Украины, на реке Верещице. Расположен на дороге Львов — Краковец.

История 

Во времена Киевской Руси и Галицко-Волынского княжества вблизи села находился второй на территории нынешней Украины после Киево-Печерской лавры подземный монастырь. Размещался на высокой горе на левом берегу Верещицы. Упоминается в Галицко-Волынской летописи от 1242 года под названием «Пещера Домажирова».

Археологическими исследованиями установлено, что монастырь состоял из входной галереи (длина — около 40 м), ходов общей длиной свыше 270 м и нескольких келий, которые размещались на глубине около 20 м. На вершине горы находилось укреплённое городище. Монастырь прекратил своё существование около XIV века.

До нашего времени сохранились многочисленные легенды о монастыре и об уничтожении монахов монголо-татарами.

Известные уроженцы и жители 
 Прыйма, Владимир — блаженный Украинской грекокатолической церкви.

Ссылки 
 Страдч — місце фізичних і духовних зцілень 24.02.2005, Анонси і рецензії видань, 
 Страдч — це страждання і повний відпуст
 Парафія Успіння Пресвятої Богородиці (с. Страдч)
 http://ukraine.kingdom.kiev.ua/region/13/stradzh.php
 Grota w Stradczu w XIX-wiecznych opisach